Oentze (später auch Onza, Onze, Honzen, Uenzo und Onz) steht für:
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Niederönz im Kanton Bern, Schweiz
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Oberönz im Kanton Bern, Schweiz